Tommy Hansen, nascido Filip Trojovský (Havířov, 16 de março de 1982) é um ator pornô checo.

Biografia 
Tommy teve sua primeira aparição em 2001 em um filme da Bel Ami, produtora de filmes adultos.

No ano de 2005, Trojovský causou controversias quando apareceu como o ator principal em um comercial para a tevê alemã para a companhia de leite Müller.

Depois de alguns anos, usando seu nome real Filip Trojovský, ele foi um dos participantes da versão Tcheca do programa Big Brother.

Trojovský é também um kickboxer, competindo na divisão abaixo dos 81 kg para seu clube, Arena Brno.

Videografia 

 2001 - 101 Men, Part 11 (como Filip)
 2002 - Personal Trainers 5
 2003 - Julian
 Alpine Adventures
 2004 - Greek Holidays 1: Cruising the Aegean
 Greek Holidays 2: Cruising Mykonos
 2005 - Lukas in Love, Part 1
 Lukas in Love, Part 2
 2006 - Out in Africa 1
 Flings 2
 Out in Africa 2

Ver também 
 Lista de atores pornográficos

Ligações externas
 
 Site oficial de Filip Trojovský
 Czech Yellow Magazine Page on Filip
 Página do "Big Brother" Tcheco
 Video profile of Filip Trojovský in Czech Big Brother (apenas em tcheco)

Hansen
Naturais de Karviná